Las siglas ATV pueden designar a:

Televisión 
La cadena de televisión argentina América TV.
La cadena de televisión peruana América Televisión.
La Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión de España.
La cadena de televisión autonómica pública aragonesa Aragón TV.
La cadena de televisión autonómica pública andaluza Andalucía Televisión.
La cadena de televisión nacional de Andorra, perteneciente a la RTVA Andorra Televisió.
La cadena de televisión chilena regional Audio y Televisión Valdivia (ATV Valdivia).
La cadena de televisión chilena regional Arica TV.
La cadena de televisión chilena regional Antofagasta TV.
La cadena de televisión chilena regional ATV Televisión en Concepción.
La cadena de televisión peruana Andina de Televisión.
La cadena de televisión peruana ATV+.
La cadena de televisión de Surinam Algemene Televisie Verzorging.
La cadena de televisión española Adolescentes Televisión (ATV).
La emisora de televisión japonesa Aomori Televisión (en).
La cadena de televisión británica Associated Television, vinculada a ITV.
La cadena de televisión turca Aktüel Televizyonu (ATV (Turquía))
La cadena de televisión de Aruba Alternatief TV (ATV (Aruba)).

Vehículos o naves 
La nave espacial de la ESA Automated Transfer Vehicle.
El Aerospike Test Vehicle, un diseño de nave espacial.
El All-Terrain Vehicle, vehículo todoterreno o Cuatrimoto.

Otros 
Los premios ATV.
El Auxiliar Técnico Veterinario.

Acrónimos
Siglas